Sender Augsburg steht für:

 einen Sendeturm bei Welden im Landkreis Augsburg, siehe Sender Welden
 mehrere Mittelwellensender im Augsburger Stadtgebiet, siehe Mittelwellensender Augsburg